Гожковице:

 Гожковице — село в Польше, административный центр гмины Гожковице.
 Гожковице — железнодорожная станция в селе Гожковице.
 Гожковице — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Пёткувский повят, Лодзинское воеводство.